Риудомс ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 32,42 км². Население — 6 473 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Таррагоны